Pris i Skolkurage är ett pris som årligen sedan 2015 utdelas av Elevens rätt. Priset hyllar personer som vågar ställa upp för elevers rättigheter också när det är kontroversiellt.

Pristagare 
2015 – Ulrika Aspeflo
2016 – Wern Palmius
2017 – Elisabet von Zeipel
2018 – Lotta Curbo

Referenser

Priser i Sverige
Priser och utmärkelser instiftade 2015